Nebojsa hat mehrere Bedeutungen:

 Nebojša, serbischer Männername
 Ortsteil Nebojsa der  slowakischen Stadt Galanta
 Originaltitel eines tschechischen Märchenfilms von Július Matula aus dem Jahr 1988, siehe Der Furchtlose